Супрунюк Євген Володимирович (* 1955) — голова Верховної Ради Криму (1995—1996), кандидат юридичних наук.
 Супрунюк Олена Іванівна — солістка-інструменталістка камерного салон-ансамблю «Колекція Розумовських», заслужений діяч мистецтв України.
 Супрунюк Світлана Никифорівна (1941—2015) — український режисер-документаліст, член Національної Спілки кінематографістів України.

Примітки 

Прізвища на -юк